Leimanis ist der Nachname folgender Personen:

 Aivars Leimanis (* 1958), lettischer Balletttänzer
 Aleksandrs Leimanis (1913–1990), lettischer Filmregisseur
 Eizens Leimanis (1905–1992), lettischer Mathematiker
 Toms Leimanis (* 1994), lettischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Leimane